Масляногорское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Зиминском районе Иркутской области России.

Административный центр — посёлок Масляногорск.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 870 человек, в том числе 431 мужчина и 439 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Масляногорск
 Верхнеокинский
 Осиповский
 Успенский 1-й
 Новолетники
 Успенский 3-й

Исчезнувшие населённые пункты
 Левый Сарам
 Успенский 2-й
 Улус
 Сотники
 Буинский
 Виноградовск
 Григорьевск
 Кармановский
 Михайловский

История 
В ноябре 2018 года в Масляногорское муниципальное образование было включено упразднённое Новолетниковское муниципальное образование (населённые пункты Новолетники и Успенский 3-й).

Примечания 

Муниципальные образования Зиминского района
Сельские поселения Иркутской области